Under the Sign of the Black Mark — третий студийный альбом шведской экстремальной метал-группы Bathory, выпущенный 11 мая 1987 года на лейбле Under One Flag в Великобритании и New Renaissance в США. Релиз считается первым альбомом современного скандинавского блэк-метала и стал ключевым в развитии жанра, а также оказал большое влияние на норвежскую блэк-метал-сцену, возникшую в начале 1990-х годов.

Об альбоме 
Куортон пишет: «Иногда у меня возникало ощущение, что мы играем определённые треки слишком быстро. Скорость ради скорости — вот что это было. Эффект и качество некоторых песен были принесены в жертву скорости».

Отзывы критиков и влияние 
Эдуардо Ривадавия из AllMusic пишет, что Under the Sign of the Black Mark «остаётся кульминацией карьеры Bathory и важнейшим альбомом для всех любителей экстремального метала». Фенриз из Darkthrone назвал его «квинтэссенцией блэк-метала». При написании Panzerfaust он вдохновлялся, в частности, этим альбомом.

О влиянии альбома Даниэль Экерот, автор книги «Шведский дэт-метал», в интервью журналу Decibel в 2012 году сказал: «Даже по стандартам Bathory это был шедевр, наравне с Bonded by Blood и Reign in Blood. Песни были доведены до совершенства, а звучание стало ещё более атмосферным и жутким, чем прежде. Bathory стали самой экстремальной и одной из лучших металлических групп».

В 2004 журнал Hard Rock Magazine включил Under the Sign of the Black Mark в число 130 легендарных альбомов, которые «должны быть у любого уважающего себя металлиста». В 2017 году Rolling Stone поместил альбом на 81-е место в списке «100 величайших метал-альбомов всех времён». Канадский журналист и критик Мартин Попофф в своей книге «500 лучших хэви-метал-альбомов за всё время» поставил Under the Sign of the Black Mark на 214 место, отметив, что Куортон создаёт «невероятно холодную и мрачную подземную атмосферу».

Список композиций

Участники записи

Bathory 
 Куортон — гитара, бас-гитара, вокал, синтезатор, продюсирование, микширование, дизайн обложки
 Пауль «Pålle» Лундбург — ударные
 Кристер Сандстрем — бас-гитара

Технический персонал 
 Бёрье Форсберг — продюсирование, микширование, звукорежиссёр

Примечания 

Альбомы Bathory